Helmke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Helmke (* 1945), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Erika Helmke (1906–2002), deutsche Schauspielerin
 Gefion Helmke (1909–2001), deutsche Schauspielerin
 Hannes Helmke (* 1967), deutscher Bildhauer
 Hendrik Helmke (* 1987), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Julia Helmke (* 1969), deutsche evangelische Theologin
 Uwe Helmke (* 1925), deutscher Pädagoge, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (Grüne)
 Uwe Helmke (Mathematiker) (1952–2016), deutscher Mathematiker
 Till Helmke (* 1984), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Helmcke, Helmcken, Helmecke, Helmken